gmina Turze – dawna gmina,  woj. gdańskie, z siedzibą w Turzu
 gmina Turze – dawna gmina, woj. szczecińskie, z siedzibą w Nieborowie